Enrico Fermi – fizyk
 fermi – jednostka długości, używana w fizyce atomowej; w układzie SI odpowiada jej femtometr
 (8103) Fermi (1994 BE) – planetoida
 Fermi-GLAST (ang. Gamma-ray Large Area Space Telescope) – kosmiczne obserwatorium promieniowania gamma, nazwane na cześć włoskiego fizyka Enrico Fermiego.
 Nazwa kodowa procesora graficznego GT300 firmy Nvidia.